Stoke Heath – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Stoke Heath – miejscowość w Coventry, w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Stoke Heath – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)